

Cinema 
Amami teneramente (Loving You) – film del 1957 diretto da Hal Kanter

Musica 
Loving You – album di Elvis Presley del 1957
Loving You – singolo di Matt Cardle e Melanie C del 2013
Loving You – singolo di Michael Jackson del 2014